grindweg (weg), een met grind verharde weg
 Onderdeel van de Bergweg, oude verbindingsroute tussen Rotterdam en Bergschenhoek via Hillegersberg. Gelegen tussen de Bergse Dorpsstraat en de Bergweg Zuid.